La biznaga marítima (Cochemiea pondii subsp. maritima) es una especie fanerógama perteneciente a la familia Cactaceae. Al desarrollarse  se ramifica desde la base y forma agrupaciones de plantas de hasta 1 m de extensión y 50 cm de altura. Los tallos crecen verticalmente pero también pueden ser rastreros, con las puntas dirigidas hacia arriba, cada uno alcanza hasta 7 cm de diámetro. Esta planta se reproduce varias veces durante su vida (estrategia de reproducción policárpica). Las flores son hermafroditas y crecen cerca de la punta de los tallos, tienen forma de embudo muy alargado y miden hasta 3 cm de largo, son de color escarlata, la fecundación es cruzada. El fruto es de color rojo. Se dispersa por semillas y frutos.

Clasificación y descripción
Plantas que forman agrupaciones de muchos tallos, estos crecen verticalmente o pueden ser rastreros, de 3 a 7 cm de diámetro, con presencia de tubérculos con forma casi cónica, con la edad adquieren un tono grisáceo. Las axilas presentan lana cuando los tallos son jóvenes. Las  aréolas son circulares, con lana grisácea cuando son jóvenes. Presenta de 10 a 15 espinas radiales (localizadas en la orilla de las aréolas), de color castaño rojizo, con forma de aguja, de cerca de 1 cm de longitud; presenta 4 espinas centrales, de 1 a 2 cm de longitud, rectas. Las flores brotan en las axilas de los tubérculos cercanos a la punta de los tallos, miden hasta 3 cm de longitud, son de color escarlata, con forma de embudo; el estilo y los lóbulos del estigma también son de color escarlata. Fruto globoso, de color rojo, jugoso. Semillas negras, pequeñas, de 0.5 mm de longitud, foveoladas. Raíces gruesas, hasta 2.5 cm de diámetro

Distribución
Esta especie es nativa de México (endémica). se distribuye en el estado de Baja California, en la localidad de Punta Blanca, y en Baja California Sur

Hábitat
Crece en vegetación de matorral xerófilo.

Estado de conservación
La especie se encuentra listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, en la categoría de Sujeta a Protección Especial (Pr). 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza no ha evaluado su condición (NE). La familia Cactaceae se encuentra en el Apéndice II de la CITES. Y al encontrarse amenazada, en México se halla regulada bajo el Código Penal Federal (1931), la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y la Ley General de Vida Silvestre.

Referencias

Enlaces externos 

 CONABIO especies prioritarias 
 CITES 
 Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN 
 Enciclovida tiene un artículo sobre Cochemiea pondii subsp. maritima
 Naturalista.

Flora de México 
Especies en peligro de extinción 
Cactaceae